

Persone
 Alberto Stefani – politico svizzero
 Alberto Stefani – politico italiano
 Andrea Stefani – ex assistente arbitrale di calcio italiano
 Angelo Stefani – patriota italiano
 Aristide Stefani – medico italiano
 Bartolomeo Stefani – cuoco italiano
 Bruno Stefani – fotografo italiano
 Daniele Stefani – cantante italiano
 Dante Stefani – partigiano e politico italiano
 David Stefani – calciatore di ruolo centrocampista e allenatore di calcio italiano 
 Erika Stefani – avvocato e politica italiana
 Federico Stefani, o de Steffani – storico, archivista e patriota italiano
 Francesco Stefani – ex canoista italiano
 Giacomo Stefani – presbitero e patriota italiano
 Gino Stefani – semiologo, musicista e musicologo italiano
 Giovanni Stefani – presbitero, educatore e patriota italiano
 Graciela Stéfani – attrice argentina
 Guglielmo Stefani – giornalista italiano, fondatore dell'Agenzia Stefani
 Gwen Stefani – cantante e stilista statunitense
 Ideo Stefani, noto anche con il nome Carlo – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Irene Stefani, al secolo Aurelia Mercede Stefani, religiosa italiana, proclamata beata nel 2015
 Jan Stefani – compositore polacco
 Louīs Stefanī – ex calciatore cipriota, di ruolo centrocampista
 Luca Stefani – pattinatore di velocità su ghiaccio italiano
 Lucio Stefani – pilota motonautico italiano
 Luisa Stefani – tennista brasiliana
 Mario Stefani – poeta italiano
 Max Stefani, propr. Massimiliano Stefani – giornalista e critico musicale italiano
 Monica Stefani – ex ginnasta italiana
 Piero Stefani – teologo ed esegeta italiano
 Pietro Angelo Stefani, detto Papa – presbitero e letterato italiano
 Pietro Antonio Stefani – presbitero, scrittore e insegnante italiano
 Serafino Stefani – ex bobbista italiano
 Stefano Stefani – politico italiano
 Tommaso degli Stefani – pittore italiano

Altro
 4624 Stefani – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1982
 Agenzia Stefani – agenzia stampa italiana

Pagine correlate
 De Stefani